Dansk staal kan henvise til:

 Dansk Staal (film fra 1945), en dansk dokumentarfilm om tilblivelsen af Det Dansk Staalvalseværk
 Dansk staal (film fra 1954), en dansk dokumentarfilm om Det Dansk Staalvalseværk